Stazionesi – abitanti di Allerona Scalo
Stazionesi – abitanti di Montepulciano Stazione